Departamento Chacabuco ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Chacabuco (Chaco) in Argentinien
 Departamento Chacabuco (San Luis) in Argentinien